Дорваль:

 Дорваль — город на юго-западе провинции Квебек (Канада).
 Дорваль, Мари (1798—1849) — французская актриса.
 Дорваль, Анн (род. 1960) — канадская актриса.